

Code 
CUK est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Caye Caulker, au Belize, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Patronyme 
Ćuk est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :
 Matija Ćuk, astronome.
 Miloš Ćuk, joueur de water-polo.
 Slobodan Ćuk, chercheur en ingénierie électrique.

Voir aussi 
 Convertisseur Ćuk

Code
Homonymie de patronyme serbe